ZMB steht für:
 Sambia
 Hamburg Hauptbahnhof (IATA-Code)
 Zürcher Museums-Bahn 

Abkürzung